Квинта може бити:
 Квинта (музика), пети ступањ дијатонске скале
 Квинта (мачевање), врста ударца
 Квинта (НАТО), незванична дипломатска скупина за доношење одлука